Ладижинська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Ладижинська волость — Уманського повіту Київської губернії;
 Ладижинська волость — Гайсинського повіту Подільської губернії.